Irish Masters 1998 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1998 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 24 по 29 марта 1998 года в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира был признан Кен Доэрти, хотя в финале он проиграл Ронни О'Салливану с разгромным счётом 3:9. Позже у О'Салливана в результате допинг-теста обнаружили следы марихуаны в крови, и он был лишён титула.

Высший брейк 

 129 — Кен Доэрти (финал)

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 6 побед

 Фергал О’Брайен 6:2 Питер Эбдон  
 Джон Пэррот 6:2 Тони Драго  
 Ронни О'Салливан 6:2 Джимми Уайт  
 Стив Дэвис 6:5 Найджел Бонд

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

1998 год в снукере
Irish Masters